Банов може да се отнася за:
 Банов, село в Словакия

 Хора
 Банчо Банов (1925 – 1993), български актьор и сценарист
 Боил Банов (р. 1971), български режисьор
 Васил Банов, няколко души с това име
 Рафаил Банов (1896 – 1950), български офицер